Ліга Жупіле (Jupiler League) — назва професійних футбольних ліг, спонсором яких виступає бельгійська пивна торговельна марка Jupiler:

 Ліга Жупіле — вищій дивізіон футбольного чемпіонату Бельгії
 Еерсте Дівізі (комерційна назва Ліга Жупіле) — другий за ієрархією дивізіон футбольного чемпіонату Нідерландів